Altitude peut désigner :
 altitude, la hauteur verticale entre un point et un référent altimétrique, le plus souvent le niveau de la mer ;
 Altitude, un film d'horreur canadien réalisé par Kaare Andrews, sorti en 2010 ;
 Altitude, un film américain réalisé par Alex Merkin, en 2017 ;
 Altitude, un gratte-ciel résidentiel en projet à Colombo au Sri Lanka.

Voir aussi 
 Altitude Sports, une entreprise de commerce électronique de vêtements de plein air québécoise
 Altitude Cent, un lieu-dit et un quartier de la commune belge de Forest
 Altitude 3.200, un film français de Jean Benoît-Lévy et Marie Epstein, sorti en 1938